Otto Fricke kan verwijzen naar een van de volgende Duitse personen:

 Otto Fricke (acteur) (1874-1937) - acteur
 Otto Fricke (admiraal) (1894-1966) - admiraal
 Otto Fricke (priester) (1902-1954) - priester
 Otto Fricke (politicus, 1902) (1902-1972) - jurist, ondernemer en politicus (CDU)
 Otto Fricke (politicus, 1965) (1965) - jurist en politicus (FDP)